Ponad wszelką wątpliwość – powieść Gianrico Carofiglio
 Ponad wszelką wątpliwość – film Fritza Langa z 1956
 Ponad wszelką wątpliwość – film Petera Hyamsa z 2009